Mrkos:
 Antonín Mrkos
 (1832) Mrkos
 18D/Perrine-Mrkos
 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková
 C/1957 P1 (Mrkos)